Tetranacrium är ett släkte av svampar. Tetranacrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tetranacrium